Un temple d'Oupouaout est un temple égyptien dédié au culte du dieu Oupouaout. Il en existe plusieurs :
 temple d'Oupouaout (Lycopolis).

Index égyptologique
Oupouaout